Сімоне Корсі (; , Рим, Італія) — італійський мотогонщик, учасник чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP, віце-чемпіон світу в класі 125сс (2008). У сезоні 2016 виступає у класі Moto2 за команду «Speed Up Racing» під номером 3.

Кар'єра

Статистика виступів в MotoGP

В розрізі сезонів 

Примітка: * — сезон ще не розпочався.

Примітки

Джерела 
 Профіль  на офіційному сайті MotoGP 

Італійські мотогонщики
Уродженці Рима
Мотогонщики чемпіонату світу в класі 125cc
Мотогонщики чемпіонату світу в класі 250cc
Мотогонщики чемпіонату світу в класі Moto2